Witjas ist das russische Wort für „Recke“ oder „Degen“. Es ist der Name von:

 verschiedenen Schiffen, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Witjas, darunter
 Witjas (Schiff, 1862), eine Korvette der Kaiserlich Russischen Marine
 Witjas (Schiff, 1884), eine Korvette der Kaiserlich Russischen Marine
 Witjas (Schiff, 1939), ein sowjetisches Forschungsschiff, jetzt Museumsschiff
 Russki Witjas, einem russischen Flugzeug
 HK Witjas, einem Eishockeyverein der Stadt Tschechow
 Eispalast Witjas, einer Eishalle in Podolsk, Russland
 mehreren Meerestiefen im Pazifischen Ozean, siehe Witjastief
 Witjas (Unternehmen), einem weißrussischen Technologiekonzern
 Serie geländegängiger und teils amphibischer Transportfahrzeuge auf Ketten sowjetischer/russischer Produktion, siehe DT-30
 einer Maschinenpistole, siehe PP-19-01
 einer Spezialeinheit des russischen Innenministeriums, siehe Witjas (Spezialeinheit)